Király Levente (1937) színművész
 Király Levente (1976) költő, író
 Király Levente (?) Kamera Hungária-díjas újságíró, riporter, műsorszerkesztő, a Piedone nyomában c. film rendezője